A halhatatlanság halála Isaac Asimov 1955-ben megjelent tudományos-fantasztikus regénye
 A halhatatlanság halála  Rajnai András 1976-os tévéjátéka